Image (von  = ‚Bild‘) bezeichnet:
 Image, das innere Stimmungsbild einer Person oder Personengruppe
 Image Sports Cars, ehemaliger Automobilhersteller
 Speicherabbild, eine Abbildung aus digitalen oder elektronischen Daten mit Angaben zum physischen Speicherort
 ISO-Abbild, aufbereitete Daten zum direkten Brennen auf CD- oder DVD-Rohling
 ein Sofortbildfilm sowie eine Kamerabauart, siehe Sofortbildkamera
 ein US-amerikanischer Comicverlag, siehe Image Comics
 NAACP Image Award, US-amerikanischer Kulturpreis

IMAGE steht als Abkürzung für:
 Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (auch Explorer 78), Forschungssatellit der NASA

Siehe auch:

 Images (Begriffsklärung)
 Bild (Begriffsklärung)
 Abbildung (Begriffsklärung)
 Imagine

IMAGE